

Cinema 
 I viaggi di Gulliver – film di animazione del 1939
 I viaggi di Gulliver (The Three Worlds of Gulliver) – film di Jack Sher del 1960

Letteratura 
 I viaggi di Gulliver – romanzo di Jonathan Swift

Musica 
 I viaggi di Gulliver – colonna sonora della omonima commedia musicale televisiva Rai

Televisione 
 I viaggi di Gulliver – serie animata del 1968
 I viaggi di Gulliver – commedia musicale televisiva a puntate per la regia di Carla Ragionieri (1968-1969)
 I viaggi di Gulliver – serie animata del 1992
 I viaggi di Gulliver – miniserie TV del 1996